Iordăchescu ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Iordăchescu (1884–1958), rumänischer Politiker (PMR)
 Vlad Iordăchescu (* 1984), rumänischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Viorel Iordăchescu (* 1977), moldauischer Schach-Großmeister